Кастрон — греческий топоним. Может означать:

 Кастрон — прежнее название города Мирина на острове Лесбос.
  — село в общине Орхоменос.
  — село в сообществе .
 Кастрон (Инусе) — село на острове Инусе.
 Кастрон (Кефалиния) — село в сообществе  на острове Кефалиния.
  — село в сообществе .
 Кастрон (Лариса) — село в сообществе Рахула в общине Лариса.
  — село в сообществе  в общине Ихалия.
  — село на острове Сифнос.
  — село в сообществе  на острове Тасос.
  — село в общине Андравида-Килини.

См. также 
 Кастрон (крепость)